BFH steht als Abkürzung für:

 Battlefield Heroes, ein im Comic-Stil gehaltener, kostenloser Third-Person-Shooter, der sich durch Bezahlinhalte (Micropayment) und beim Start des Spiels eingeblendete Werbung finanziert
 Berner Fachhochschule, das Dach, unter dem in Bern, Biel/Bienne und Burgdorf verschiedene Fachbereiche untergeordnet sind
 Betriebsführungshandbuch
 Bitfehlerhäufigkeit, ein Maß für die Qualität der Übertragung auf digitalen Übertragungsstrecken der Nachrichtentechnik und der Netzwerktechnik, sowie der Speicherung von Daten auf Speichermedien und Massenspeichern
 Bundesfinanzhof
 Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, eine ehemalige Forschungseinrichtung des Bundes, Sitz in Hamburg, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in das neu geschaffene Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) eingegliedert

DE BFH steht als Abkürzung für:

 Bad Friedrichshall als UN/LOCODE

Siehe auch:

BFH